Топкасов Леонид Петрович — Герой Социалистического Труда.

Биография 
Родился в 1922 году в селе Мендерское Курганской области. Закончил Челябинский строительный техникум.

Мастер, работник планового отдела, участник эвакуации завода имени Орджоникидзе, начальник отдела, руководитель Кемеровского филиала Сибметаллургмонтажа.

В 1971 году получил звание Героя Социалистического Труда.

В дальнейшем — заместитель начальника Кузбасского монтажно-распределительного управления Министерства монтажных и специальных работ СССР.

Ссылки 
 [chel-portal.ru/enc/Topkasov_Leonid_Petrovich ссылка]

Строители СССР
Персоналии:Кемерово